Garofalo ist der Familienname folgender Personen:

 Benvenuto Tisi Garofalo, auch Il Garofalo (1481–1559), italienischer Maler
 Carlo Giorgio Garofalo (1886–1962), italienischer Komponist und Organist
 Ivan Garofalo (* 1948), italienischer Gräzist und Medizinhistoriker
 Janeane Garofalo (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Raffaele Garofalo (1851–1934), italienischer Jurist und Kriminologe
 Vincenzo Garofalo (* 1982), italienischer Radrennfahrer